Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Roland Stadler 7-5 4-6 6-1 4-6 6-2 .

Teste di serie 

 Stefan Edberg (campione)
 Joakim Nyström (primo turno)
 Mikael Pernfors (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (semifinali)

 Guy Forget (primo turno)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1986